Бори́с Дми́триевич Афо́нин () — токарь-расточник Ковровского экскаваторного завода; Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Борис Дмитриевич Афонин родился 30 июля 1927 года в деревне Скоморохово (ныне —  Владимирской области) в русской семье. В 1941 году окончил 7 классов, в 1944 — Ковровское железнодорожное училище.

С 1944 года работал на координатно-расточном станке в инструментальном цехе Ковровского экскаваторного завода, токарь-расточник 6 разряда.

В 1971 году удостоен звания Героя Социалистического труда.

Жил в Коврове. Умер 25 сентября 2003 года; похоронен в  на Троицко-Никольском кладбище.

Награды 
 орден Ленина (23.7.1966)
 Герой Социалистического Труда (медаль «Серп и Молот» № 16691 и орден Ленина; 20.4.1971) — за большие успехи в выполнении заданий пятилетнего плана и заслуги в развитии строительного, дорожного и коммунального машиностроения
 медали
 почётный гражданин города Ковров (1975).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Токари
Почётные граждане Коврова
Делегаты XXIII съезда КПСС
Рабочие СССР